Esistono più comuni francesi con questo nome

La Voivre (Alta Saona)
La Voivre (Vosgi)